Anselmino ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Julius Anselmino (1900–1978), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Otto Anselmino (1873–1955), deutscher Apotheker